Красный Октябрь () — посёлок в составе Белоболотского сельсовета Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 12 км на север от районного центра и железнодорожной станции Речица (на линии Гомель — Калинковичи), 48 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Речица — Светлогорск. В деревне 7 жилых домов (2004 год). Застройка деревянная, усадебного типа, вдоль просёлочной дороги.

Гидрография 
В 0,5 км на юго-запад устье реки Крапивня (приток Днепра).

История 
Основан в начале 1920-х годов переселенцами из соседних деревень на бывших помещичьих землях. В 1926 году в Уваровичском районе Гомельского округа. В 1931 году организован колхоз. 11 жителей погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Согласно переписи 1959 года в составе совхоза «Речица» (центр — деревня Белое Болото).

Красный Октябрь пережил два рождения. В 2009 году в посёлок переселилась группа гомельчан с целью возродить жизнь в поселке, сохранить его и организовать в нём арт–деревню. На то время в посёлке был всего один житель. Энтузиасты–переселенцы выкупили заброшенные избы, таким образом сохранили 6 домов, восстановили электрификацию населённого пункта.

Новыми жителями посёлка разработана экологическая тропа, по которой туристы могут пройти среди днепровских стариц, увидеть гнездования птиц, бобровые хатки, следы диких животных. Посёлок — часть этой тропы. Местная особенность — творческие уик-энды: летние песенные вечера, поэтические выходные, художественные пленэры. В организованную арт–деревню приезжают художники рисовать природу и архитектурные элементы сельской жизни первой половины XX века.

Население

Численность 
2004 год — 7 дворов, 10 жителей.

Динамика 
 1926 год — 24 двора, 135 жителей.
 1959 год — 168 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 7 дворов, 10 жителей.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района